Shota Kobayashi (Kanagawa, 11 de maio de 1991) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Shota Kobayashi começou a carreira no Shonan Bellmare. 

Naturais de Kanagawa
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai